Валихановский сельский округ

 Валихановский сельский округ (Енбекшильдерский район) — сельский округ в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.
 Валихановский сельский округ (Жаркаинский район) — сельский округ в Жаркаинском районе Акмолинской области.
 Валихановский сельский округ (Павлодарская область) — сельский округ в Павлодарской области.